Џенесио има више значења:
 Џенесио (Илиноис)
 Џенесио (Њујорк)
 Џенесио (Канзас)